Ю́ки Савамука́и (; ) — японский кёрлингист.

Играет на позиции третьего.

Двукратный .

Достижения 
 : золото (2010, 2011), серебро (2002, 2012, 2013), бронза (2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу